Kolarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020 – jazda indywidualna na czas mężczyzn – konkurencja jazdy indywidualnej na czas elity mężczyzn w ramach Letnich Igrzysk Olimpijskich 2020, która rozegrana została 28 lipca 2021 na liczącej 44,2 kilometra trasie wokół Tokio, rozpoczynającej się i kończącej na torze wyścigowym Fuji International Speedway.

Złoty medal zdobył Primož Roglič, srebrny Tom Dumoulin, a brązowy Rohan Dennis.

Uczestnicy

Reprezentacje

Lista startowa

Klasyfikacja generalna

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kolarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020